Parallel Universe (4 Hero) - een album van 4 Hero.
Parallel Universe (Hawkwind) - een album van Hawkwind.
Parallel Universe (Red Hot Chili Peppers) - een nummer van Red Hot Chili Peppers
Parallel Universe (Red Dwarf) - een aflevering van Red Dwarf
Parallel Universe (filmmaatschappij) - een filmmaatschappij
 De Engelse benaming voor een parallel universum